Remarque : De 1991 à 1994 ont eu lieu des championnats d'Europe de sprint que nous pouvons considérer comme les prémices des actuels championnats d'Europe en bassin de 25 m. À ce titre, tous les tableaux qui suivent comprennent les résultats des deux compétitions.

Nage libre Dames

50 m NL Dames

100 m NL Dames

200 m NL Dames

400 m NL Dames

800 m NL Dames

Dos Dames

50 m Dos Dames

100 m Dos Dames

200 m Dos Dames

Brasse Dames

50 m Brasse Dames

100 m Brasse Dames

200 m Brasse Dames

Papillon Dames

50 m Papillon Dames

100 m Papillon Dames

200 m Papillon Dames

4 Nages Dames

100 m 4 Nages Dames

200 m 4 Nages Dames

400 m 4 Nages Dames

Relais Dames

4 × 50 m Papillon 4 × 50 m Dos et 4 × 50 m Brasse Dames

4 × 50 m NL Dames

4 × 50 m 4 Nages Dames

Notes et références

Liens externes 
Sport123.com (tous les résultats des grandes compétitions)

Championnats d'Europe de natation